Antagonista – tipo di personaggio
Antagonista – tipo di molecola che blocca l'attività recettoriale
Antagonista – tipo di muscolo
 Antagonista – pianta che inibisce la crescita e lo sviluppo di piante concorrenti